Kolkwitz bezeichnet:
 eine Gemeinde und einen Ortsteil dieser Gemeinde bei Cottbus im Land Brandenburg; siehe Kolkwitz
 einen Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen; siehe Kolkwitz (Uhlstädt-Kirchhasel)

Kolkwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Kolkwitz (1873–1956), ein deutscher Botaniker